En Pologne, Stawiany peut désigner :

 Stawiany, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Stawiany, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.